Эо́л () — в древнегреческой мифологии имя мифических персонажей, а также производные связанные с ветром:

Может означать:
 Эол — повелитель ветров.

 Эол — эпоним эолийцев.
 Эол — отец Арны (Меланиппы).
 Эол — сын Меланиппы от Посейдона, брат Беота.
 Эол (эльф) — персонаж произведений Дж. Р. Р. Толкина.

Производные и термины 
 Эоловые отложения — отложения песка и других материалов, переносимых ветром (в геологии).
 Эоловые формы рельефа — форма рельефа сформированная подвижными песками и пылью (в географии).
 Эоловый город — форма рельефа, созданная процессами выветривания . Множество таких форм находится в Центральной Азии, например, на севере Синьцзяна.
 Эолидиды — семейство моллюсков.

См. также 
 ADM-Aeolus

Примечания